Marsac pode referir-se a:

 Marsac (Charente)
 Marsac (Creuse)
 Marsac (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Marsac (Tarn-et-Garonne)

Desambiguações de topônimos